Sezon 2014/2015 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 29 listopada 2014 w fińskiej Ruce, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zostały zaplanowane na 14 marca 2015 w norweskim Oslo. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Francja, Japonia oraz Włochy.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Niemiec Eric Frenzel, który wygrał siedem zawodów i zdobył kryształową kule po raz trzeci z rzędu.

Najważniejszymi zawodami w sezonie były rozgrywane w lutym i marcu Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 w Falun.

Liderzy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2014/2015 w kombinacji norweskiej